

Patronyme 

 Bill Rowling (1927-1995), homme politique néo-zélandais ;
 J. K. Rowling (1965-), romancière anglaise.

Astronomie 
 (43844) Rowling, astéroïde.